

Geografia 
 Tanzania
Katoma – circoscrizione della regione di Geita
Katoma – circoscrizione della regione del Kagera

Zoologia 
Katoma – genere di Lophopidae